Maccarones de busa – pasta tradizionale sarda
 Maccarones cravaos – pasta tradizionale sarda
 Maccarones de ponzu – pasta tradizionale sarda

Pagine correlate 
 Maccheroni (disambigua)